Uridinedifosfaat, een nucleotide
 User Datagram Protocol, een van de basisprotocollen van het Internet
 Uniforme Daglicht Periode, in de Nederlandse luchtvaart gedefinieerd als de tijd tussen een kwartier voor zonsopgang en een kwartier na zonsondergang